Döberl ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Edith Iltschev-Döberl (* 1945), oberösterreichische Künstlerin
 Gerlinde Döberl (1951–1989), österreichische Schauspielerin